Eugen Gorceac (Chişinău, 10 de março de 1987) é um futebolista moldávio. Sua equipe é o FC Dacia Chişinău, onde atua como meio-campista.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Moldávia
Naturais de Quixinau